Boumia, une commune de la wilaya de Batna en Algérie
Boumia, une commune rurale du Maroc, avec un centre urbain du même nom